Das Herrendoppel der Zentralamerika- und Karibikspiele 2018 war ein Tenniswettbewerb in Barranquilla.

Setzliste

Hauptrunde

Einzelnachweise 
 

Tennis
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Barranquilla
2018 Herrendoppel